Прохазкова (, ) — женская форма чешской и словацкой фамилии Прохазка.

Известные носители:
 Прохазкова, Алена (род. 1984) — словацкая лыжница.
 Прохазкова, Дана (род. 1951) — чехословацкая ориентировщица.
 Прохазкова, Петра (род. 1964) — чешская журналист, писательный и гуманитарный работник.